Samel steht für:

 Samel (Trommel), eine mit Stöcken gespielte Röhrentrommel im westindischen Bundesstaat Goa

Samel ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Samel (* 1986), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Jakub Samel (* 1988), polnischer Footballtrainer
 Paul Samel (1877–1962), deutscher Geodät
 Udo Samel (* 1953), deutscher Schauspieler

Siehe auch:

 Saml
 Sammel